Un muscle ptérygoïdien peut désigner :
 le muscle ptérygoïdien médial,
 le muscle ptérygoïdien latéral.